uchatkowate – rodzina ssaków morskich
 Asio – rodzaj sów uszatek